

Cinema 
 Slaughter uomo mitra (Slaughter) – film del 1972 diretto da Jack Starrett

Geografia 
 Slaughter – città della Parrocchia di East Feliciana, Louisiana (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Slaughter – gruppo musicale canadese
 Slaughter – gruppo musicale statunitense
 Slaughter – singolo degli Shining del 2021

Persone 
 Sgt. Slaughter – wrestler statunitense